Лысов — русская фамилия; имеет женскую форму .
 Лысов, Алексей Дмитриевич (род. 1976) — российский следж-хоккеист. 
 Лысов, Дмитрий Сергеевич (1739—1774) — участник Крестьянской войны 1773—1775 годов, один из атаманов восставших.
 Лысов, Игорь Владимирович (род. 1958) — депутат Верховной Рады Украины пятого и шестого созывов.
 Лысов, Иоанн Фёдорович (1921—2000) — эстонский и советский баскетболист.
 
 Лысов, Сергей Викторович (род. 1953) — советский и российский актёр.

Топоним 
 Лысов — хутор, Суровикинский район, Волгоградская область, Россия.